Cileno es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Cileno, el principal de los dáctilos, los hechiceros servidores de la diosa madre Rea que vivían en el monte Ida, en Frigia.
 Cileno, un príncipe arcadio, hijo del rey Élato y de Laódice, hija del rey de Chipre. En su honor tomó su nombre el monte Cilene, el más alto de la Arcadia, aunque otras versiones se lo atribuyen a la ninfa del mismo nombre.